El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (en ocasiones conocido por su acrónimo MARM) fue un departamento ministerial vigente a lo largo de la IX Legislatura de España (Zapatero, 2008-2011) con competencias en medio ambiente, agricultura, ganadería, pesca y alimentación.

Funciones 
El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de la IX Legislatura era el departamento encargado de la propuesta y ejecución de la política del gobierno en materia de lucha contra el cambio climático, protección del patrimonio natural, de la biodiversidad y del mar, agua, desarrollo rural, recursos agrícolas, ganaderos y pesqueros, y alimentación.

Al Ministerio le correspondía, en el ámbito de competencias del Estado:
 la elaboración de la legislación estatal en materia de aguas y costas, medio ambiente y montes y meteorología y climatología;
 la propuesta y ejecución de las directrices generales del Gobierno sobre la política agraria, pesquera y alimentaria;
 la gestión directa del dominio público hidráulico y del dominio público marítimo-terrestre;
 la representación del Estado en los organismos internacionales correspondientes a estas materias, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación;
 la coordinación de actuaciones, la cooperación y la concertación en el diseño y aplicación de todas las políticas que afecten al ámbito de competencias de las comunidades autónomas y de las restantes administraciones públicas, propiciando su participación a través de los órganos e instrumentos de cooperación adecuados.

La atribución de las anteriores competencias al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino se produjo sin perjuicio de lo dispuesto en el estatuto de la Agencia Estatal de Meteorología en relación con sus potestades administrativas.

Estructura 
El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de la IX Legislatura se estructuraba en los siguientes órganos superiores y directivos:
 La Secretaría de Estado de Cambio Climático.
 La Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua.
 La Subsecretaría de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
 La Secretaría General del Mar, con rango de subsecretaría.

Como órgano de apoyo y asistencia inmediata existía un Gabinete, que dependía directamente del ministro.

Tras la reestructuración de los departamentos ministeriales llevada a cabo en noviembre de 2010, al ministro se le asignó la presidencia del organismo autónomo Parques nacionales, que quedaba adscrito al Ministerio, y la presidencia del patronato de la Fundación Biodiversidad.

Historia 

Durante la IX Legislatura, correspondía al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino el ejercicio de las competencias que, hasta 2008, les estaban atribuidas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, al Ministerio de Medio Ambiente y al Ministerio de Fomento (solo las competencias en materia de protección en el mar) de la VIII Legislatura. Las titulares del ministerio fueron Elena Espinosa y Rosa Aguilar.

Referencias 
El contenido de este artículo incorpora material publicado en el Boletín Oficial del Estado, que se encuentra en el dominio público de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Propiedad Intelectual española.

Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
Ministerios de Medio Ambiente de España
Ministerios de España desaparecidos